La Route nationale 98 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 98 en Algérie
 Route nationale 98 en Belgique
 Route nationale 98 en France métropolitaine

Voir aussi